Draagbare mediaspeler (Portable Media Player)
Polymethylpenteen (kunststof)
Volksbewegingspartij (Partidul Mişcarea Popularǎ, PMP) (Roemeense politieke partij)
Pseudomyxoma peritonei (PMP), een zeldzame vorm van darmkanker